Jason Barnard est entrepreneur, auteur et consultant en SEO et stratégie web britannique né le  à Leeds (Royaume-Uni). Il est également musicien, auteur / acteur de dessins animés et acteur de doublage. 

Avec sa femme Véronique, il a créé, coécrit et prêté sa voix aux personnages du dessin animé Boowa & Kwala qui a connu un premier succès en ligne, avant d'être adapté en série télévisée de 52 épisodes, réalisée par Xavier Picard, produit par PMMP , distribué par  ITV International. Il a également joué de la contrebasse et chanté dans le groupe des Barking Dogs, avec qui il a donné plus de 600 concerts entre 1989 et 1996. Actuellement, il mène des missions de conseil en stratégie web, SEM et SEO, notamment pour le plateforme SEM Kalicup. En parallèle il joue de la contrebasse dans le groupe Barcoustic.

Enfance, famille 
Jason Barnard a grandi dans un petit village près de la ville marché d'Otley dans le Yorkshire. Son père est un professeur d'université à la retraite et sa mère Kate Westbrook est artiste et chanteuse de Jazz. Jason a deux sœurs : Josie Barnard, écrivaine et Clio, réalisatrice de cinéma.

Études 
Il est diplômé de l’École polytechnique de Liverpool (aujourd'hui John Moores University) en économie et statistiques (licence). Pendant ses études, il était le chanteur du groupe de Blues Stanley The Counting Horse. En 1988, il a déménagé à Paris pour poursuivre sa carrière musicale.

The Barking Dogs 

Jason Barnard a rejoint les Barking Dogs en 1989 en tant que contrebassiste. Entre 1989 et 1996 (année au cours de laquelle le groupe s'est séparé) il a donné plus de 600 concerts en France, Angleterre, Irlande, Espagne, Belgique, Suisse, Pays- Bas, Danemark, Allemagne, Autriche, Slovaquie et Italie. Il a également joué plus de 3000 fois dans la rue (busking) à Paris, Milan, Zurich et Berlin.

Les Barking Dogs se sont produits dans de nombreux festivals aux côtés d'artistes tels que La Mano Negra, The Pogues, Les Wampas.

Jason Barnard était contrebassiste, chanteur, auteur et compositeur pour tous les disques du groupe : Une nuit tranquille chez les Barking Dogs (1991), Bark (1993), Spasm (1996), Live (1994)

Boowa & Kwala 
Pendant l'été 1998, avec sa femme Véronique, Jason Barnard a créé les personnages Boowa et Kwala. L'idée de départ était d'en faire les personnages principaux d'un CD de musique pour enfants. Ensuite, ils ont pris vie dans un livre-disque (raconté par Sir Tony Robinson en anglais et Jean Claude Dreyfus en français). Le livre n'est plus édité aujourd'hui.

En , le couple Barnard a lancé les premiers jeux, chansons et activités interactifs "Boowa & Kwala" en utilisant Macromedia Flash (version 3) sur boowakwala.com. Entre 1998 et 2008, Véronique et Jason Barnard s'installent à l'Ile Maurice, en créent plus de 600 avec les personnages du dessin animé. Le couple prêtait sa voix aux deux personnages et composait les chansons. .  

En 2006, une série de CD-Rom sortent chez Emme (Avanquest)

Boowa & Kwala série télévisée 
En 2007, Boowa & Kwala deviennent les stars de leur propre série télé de 52 épisodes (en français et en anglais), réalisé par Xavier Picard et produit par PMMP, UpToTen, ITV International et Guli. La série a été diffusée au , Canada sur Radio Canada(), en Pologne, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande.

Chaque épisode est articulé autour d'une chanson écrite par Jason Barnard. C'est de cette manière que la série a ensuite été déclinée en album de chansons 53 chansons joyeuses avec Boowa & Kwala. 

Jason Barnard a coécrit les scénarios, et a prêté sa voix aux personnages Boowa, Dawa, Mawa, Papa Koala et Papi Koala en anglais et en français. Véronique Barnard a prêté sa voix à Kwala.

Barcoustic 
En 2014, Barnard a créé Barcoustic avec le chanteur des Barking Dogs, Hugo Scott. Le duo tourne alors en France, en Suisse et en Allemagne.

Kalicube 
Jason Barnard est reconnu comme un expert en SEM / SEO / stratégie web. Il a reçu la ceinture noire en 2015, et donne régulièrement des conférences pour SEO CAMP aux côtés de, entre autres, Olivier Andrieu, Sébastien Monnier, Paul Sanches, Barry Adams... 

2016/2017 - Consultant principal sur le SaaS Kalicube Pro (un service ORM proactif) et Kalicup pour la société Kalicube SAS   .

2017 - Co-auteur (avec  Marcus Tober et Daniel Furch) d'un papier d’étude sur le rôle de SEO dans la gestion de sa e-réputation pour Searchmetrics.

2017 - Écrit régulièrement pour Semrush.

Liens externes

Notes et références 

Consultant en référencement
Musicien anglais
Scénariste d'animation
Acteur britannique de doublage
Naissance en juin 1966
Naissance à Leeds
Contrebassiste britannique
Contrebassiste de rock